Эренхаузен-ан-дер-Вайнштрасе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лайбниц.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Врачко (АНП) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Список граждан Эренхаузена занимает 3 места.

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания 

Общины Штирии